Kaya (város) Burkina Faso egyik városa
Kaya (album) Egy album
Kaya (fa) a nagymagvú tiszafák egyik faja (Torreya nucifera) 
Kaya, szanszkrit fogalom, jelentése: test